Ulster Freedom Fighters – nom de guerre con cui l'organizzazione Ulster Defence Association rivendica le proprie azioni
 Union des femmes de France (Unione delle donne di Francia) – una delle 3 società nazionali francesi di soccorso confluite nel 1940 nella attuale Croce Rossa francese
 Union et fraternité française (Unione e fraternità francese) – partito politico francese fondato negli anni '50 da Pierre Poujade
 United Freedom Front – organizzazione terroristica attiva negli USA negli anni 1970 e 1980
 Universal Force Field ("campo di forze universale") – force field nella meccanica molecolare
 Universidade Federal Fluminense (Università federale fluminense) – università pubblica federale con sede a Niterói, nello stato di Rio de Janeiro (Brasile)